Шутер (, ) — английская фамилия:

 Шутер, Джим (род. 1951) — американский писатель, главный редактор издательства Marvel Comics (1978—1987).
  (1924—2018) — британский биохимик, член Королевского общества (с 1988), Американской академии искусств и наук (с 1993) и Национальной академии наук США (с 2000).
 3D-шутер — жанр компьютерных игр.
 Тактический шутер